Максимцы — название населённых пунктов:

Россия 
 Максимцы — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.

Украина 
 Максимцы — село в Мостисском районе Львовской области.